Östra Bränntjärnen eller Östra Bränntjärn kan vara

 Östra Bränntjärnen, Jämtland
 Östra Bränntjärnen, Värmland